Cibalong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cibalong, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cibalong, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar